Crni gusar može značiti:
Crni gusar - roman talijanskog književnika Emilija Salgarija.
Crni gusar - talijanski pustolovni film iz 1971. 
Crni gusar - animirana serija iz 1999.
Crni gusar - glavni junak istoimenih romana i filmova.